Baisha désigne en Chine :
 
 Xian autonome li de Baisha, district administratif de la province chinoise insulaire de Hainan ;
 La communauté du Grand Baisha, dans le district administratif de Yangshuo de la région autonome chinoise de Guangxi ;
 commune de Baisha, l'une des six divisions administrative des îles Pescadores.
 L'île Baisha, la plus grande des îles de cette commune.